Jean-Pierre Armand est le nom de plusieurs personnes :
 Jean-Pierre Armand (né le  à Toulouse, metteur en scène scénographe, dramaturge et comédien français ;
 Jean-Pierre Armand (né le  à Marseillan, Hérault), acteur et réalisateur français de films pornographiques ;